kogel (munitie)
 Kogel (gemeente), een gemeente in het Duitse district Ludwigslust
 De stalen balletjes in een kogellager
 De balletjes of ballen in een kogelmolen
 Het voorwerp dat bij het kogelstoten wordt geworpen
 De kogelbiefstuk, een rundvleesproduct
 Een onderdeel van een paardenbeen, zie kogel (paard)
 Algemeen: een bolvormig voorwerp